Audiëntie (hoorzitting), een ceremoniële hoorzitting voor burgers door een persoon met een zekere bevoegdheid
Audiëntie (hoorspel), een hoorspel uit 1976 naar het toneelstuk Audience van Václav Havel uit 1975
Raad van Vlaanderen, het hoogste rechtscollege in het graafschap Vlaanderen, die oorspronkelijk Audiëntie heette